Gesundheitspreis steht für
Berliner Gesundheitspreis
Gesundheitspreis "Rufzeichen Gesundheit!"
Vorarlberger Gesundheitspreis